Southwest Riders — компіляція, презентована американськими реперами B-Legit та E-40, видана лейблами Jive Records та Sick Wid It Records 29 липня 1997 р. Альбом містить продакшн від Bosko, DJ Paul, Juicy J, Сема Бостіка, Studio Ton, T-Mix та ін. Компіляція посіла 2-гу сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 23-тє місце чарту Billboard 200. У записі платівки взяли участь Річі Річ, UGK, A-1, WC, 3X Krazy, Luniz, Celly Cel, 8Ball & MJG, Twista, Brotha Lynch Hung та ін. Виконавчі продюсери: E-40 та B-Legit.

На «Yay Deep» зняли відеокліп. Пісня «Represent», на яку так само існує кліп, також присутня на дебютній платівці гурту A-1 Mash Confusion. У відео знялися E-40, B-Legit, Celly Cel та Suga-T. Трек «N.S.R.» можна почути на дебютному альбомі The Mossie Have Heart Have Money (1997).

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Чартові позиції

Посилання 

Музичні збірки 1997
Альбоми Jive Records
Альбоми E-40
Альбоми B-Legit
Англомовні музичні альбоми